D'une manière générale, le mot tournage désigne l'action de tourner ou le résultat de cette action. En particulier, le mot est employé dans les domaines suivants :
 en cinématographie, le tournage est la phase de fabrication d'un film ;
 dans l'industrie, le tournage mécanique est un procédé d'usinage fondé sur l'utilisation d'un tour ;
 en menuiserie et ébénisterie, le tournage sur bois est une forme de travail du bois ;
 en poterie, le tournage est une technique consistant à utiliser un tour, outil comprenant un plateau animé d'un mouvement rotatif, pour confectionner une poterie ;
 dans le domaine ferroviaire, le tournage est l'action de replacer un engin ferroviaire dans le sens le plus propice à sa bonne marche.